Na Białorusi
 Haradok – osiedle w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim, w sielsowiecie Rudnia Marymonawa
 Haradok – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie kormańskim, w sielsowiecie Barawaja Buda
 Haradok – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Bujniczy
 Haradok – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie kormańskim, w sielsowiecie Karoćki
 Haradok – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Zawadskaja Słabada